Stopno (Makole), een plaats in de Sloveense gemeente Makole
 Stopno (Škocjan), een plaats in de Sloveense gemeente Škocjan